Многи телевизијски филмови продуцирани су за амерички кабловски канал, Дизни канал, од почетка службе 1983. године. Током ранијих година, овакви филмови називали су се Премијерни филмови Дизни канала. Од друге половине 1997. године, ови телевизијски филмови приказују се под називом Оригинални филмови Дизни канала.

Већина ових филмова је касније објављена на ВХС, ДВД, или, у последње време, блу-реј. Међутим, много више Дизнијеве телевизијско-филмске библиотеке никада није објављено у било каквом кућном видео формату. На почетку, Оригинални филмови Дизни канала издати су на ДВД месецима након премијере на Дизни каналу, али почевши са Програмом заштите за принцезе, ДВД издања ових филмова издавали су се недељу дана након премијере на Дизни каналу.

Најгледанији филм бренда изашао је у августу 2007. године, када је Средњошколски мјузикл 2 поставио рекорд за основну понуду кабловске са 17,2 милиона гледалаца. Друго место најгледанијег филма држи Чаробњаци са Вејверли Плејса: Филм, који је пратило 11,4 милиона гледалаца.

Списак

Предстојећи

Значајни не-Дизни филмови 
Следећи филмови нису се емитовали под „Оригинални филм Дизни канала” марком, иако су понекад касније промовисани као такви:

 Harriet the Spy: Blog Wars (26. март 2010)
 16 Wishes (25. јун 2010)

Референце 

Амерички филмови
Телевизијски филмови
Филмови на енглеском језику